

Patronyme
 Fleury Binachon, (1816-1889),  était un homme politique français.
 Régis Martin-Binachon, (1865-1938) était un homme politique français.

Homonymie
Homonymie de patronyme